RGS7 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 495 амінокислот, а молекулярна маса — 57 668.

Кодований геном білок за функціями належить до активаторів гтфаз, фосфопротеїнів. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки